Цей список інтегралів (первісних функцій) раціональних функцій. Для повнішого списку інтегралів дивись Таблиця інтегралів.

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

for 
 

 ||

 

 
 
 

 

Будь-яка раціональна функція може бути проінтегрована з використанням вищенаведених рівнянь і методу розкладу на прості дроби, тобто декомпозицією раціональної функції в суму функцій вигляду:
 .

Див. також 
 Диференційний біном — інтегрування виразів  де a, b — дійсні числа, a m, n, p — раціональні числа.

Джерела 
 

Раціональні функції
Математичні списки